«Олимпи́к Лио́н», или просто «Лио́н» () — женский профессиональный французский футбольный клуб из города Лион. Городская команда по женскому футболу впервые была основана в 1970 году как часть любительского футбольного клуба «Лион». В 2004 году создана женская команда уже в составе профессионального футбольного клуба «Олимпик Лион». Выступает в высшем дивизионе страны — Дивизион 1. Клуб является 18-кратным чемпионом Франции, обладателем одиннадцати Кубков страны, восьми кубков Лиги чемпионов УЕФА, что делает его одним из самых успешных женских футбольных клубов в мире.

На международном уровне «Олимпик Лион» регулярно участвует в самом престижном клубном турнире Европы — в Лиге чемпионов УЕФА среди женщин.

Достижения

Статистика

Список сезонов 
, начиная с сезона 1999/2000. Статистика взята с источника 

Список сокращений: И = Количество проведенных игр; В = Количество выигрышей; Н = Количество ничьих; П = Количество проигрышей; М = Забитые-пропущенные мячи; Очки = Количество очков; Место = Итоговое место

Игроки с наибольшим количеством голов 
, начиная с сезона 2004/2005. Статистика взята с источника

Игроки с наибольшим количеством матчей 
, начиная с сезона 2004/2005. Статистика взята с источника

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб 
 Тренерский штаб команды согласно официальному сайту «Лиона»

Капитаны клуба 

Таблица игроков, которые одевали повязку капитана «Лиона» в официальном матче

Главные тренеры

Известные игроки

Обладательницы «Золотого мяча» 
Следующий футболистки получили «Золотой мяч», выступая за «Олимпик Лион»:
  Ада Хегерберг — 2018

Игроки

Форма

Рекорды

Принципиальные соперники 
Извечным и наиболее принципиальным соперником «Лиона» является клуб из французской столицы «Пари Сен-Жермен».

Примечания 

Женские футбольные клубы Франции